«С лёгким паром!» — юмористическая телепрограмма, выходившая на ОРТ/Первом канале с 3 октября 1999 по 16 сентября 2002 года. Ведущий — Михаил Евдокимов.

Программа выходила по субботам в 10:20 и по четвергам в 18:20. В студию, стилизованную под предбанник, приходили известные гости, рассказывали различные истории, байки и вместе с Евдокимовым пели песни. Для банного колорита неизменными атрибутами всех гостей были банные шапки, полотенца и простыни, в которые гостей заматывали поверх их обычной одежды.

Также в программе разыгрывал смешные ситуации актёр и комик Сергей Габриэлян в роли удалого молодца Митрича.

Гости программы 
 Карен Аванесян
 Николай Аверюшкин
 Елена Аминова
 Андрей Анкудинов
 Аркадий Арканов
 Мария Аронова
 Надежда Бабкина
 Николай Бандурин
 Валерий Баринов
 Белый орел
 Александр Белявский
 Татьяна Бестаева
 Алексей Булдаков
 Аркадий Вайнер
 Алексей Ванин
 Михаил Вашуков
 Алексей Весёлкин
 Евгений Весник
 Геннадий Ветров
 Павел Винник
 Владимир Вишневский
 Вячеслав Войнаровский
 Елена Воробей
 Александр Ворошило
 Александр Вулых
 Зиновий Высоковский
 Борис Галкин
 Юрий Гальцев
 Георгий Гаранян
 Ксения Георгиади
 Григорий Гладков
 Алексей Глызин
 Николай Гнатюк
 Людмила Гнилова
 Александр Голобородько
 Юрий Горный
 Евгений Графкин
 Георгий Гречко
 Ирина Грибулина
 Гарри Гриневич
 Михаил Грушевский
 Владимир Данилец
 Александр Добронравов
 Вячеслав Добрынин
 Доктор Ватсон
 Владимир Долинский
 Лев Дуров
 Лада Дэнс
 Святослав Ещенко
 Евгений Жариков
 Анатолий Заболоцкий
 Валерий Золотухин
 Борис Иванов
 Лион Измайлов
 Александр Ильин
 Аркадий Инин
 Игорь Касилов
 Лора Квинт
 Вахтанг Кикабидзе
 Игорь Кио
 Борис Клюев
 Елена Кондулайнен
 Галина Коньшина
 Сергей Крылов
 Алексей Кузнецов
 Светлана Лазарева
 Татьяна Лазарева
 Александр Леньков
 Виктория Лепко
 Аристарх Ливанов
 Владимир Литвинов
 Юрий Лоза
 Борис Львович
 Людмила Лядова
 Андрей Малахов
 Вячеслав Малежик
 Юрий Маликов
 Александр Малинин
 Леонид Марголин
 Александр Маршал
 Леонид Марягин
 Нина Маслова
 Виктор Мережко
 Олег Митяев
 Спартак Мишулин
 Марина Могилевская
 Владимир Моисеенко
 Александр Морозов
 Дмитрий Назаров
 Левон Оганезов
 Евгений Осин
 Александр Панкратов-Чёрный
 Александр и Валерий Пономаренко
 Николай Прокопович
 Сергей Рост
 Лариса Рубальская
 Рудольф Рудин
 Виктор Рыбин
 Юрий Саранцев
 Алёна Свиридова
 Екатерина Семёнова
 Валерий Сёмин
 Наталья Сенчукова
 Борис Сичкин
 Ефим Смолин
 Игорь Старыгин
 Татьяна Судец
 Валерий Сюткин
 Вадим Тонков
 Анатолий Трушкин
 Инна Ульянова
 Александр Фатюшин
 Оскар Фельцман
 Эдуард Ханок
 Борис Химичев
 Наталья Хорохорина
 Игорь Христенко
 Михаил Церишенко
 Рафаэль Циталашвили
 Виктор Чайка
 Сергей Чванов
 Екатерина Шаврина
 Владимир Шаинский
 Вячеслав Шалевич
 Виталий Шаповалов
 Арина Шарапова
 Лев Шимелов
 Григорий Явлинский
 Марина Яковлева

Заставка 
Заставка была анимированной. Показывется погоня в баню по деревенской тропинке, где гуляют домашние животные. Далее открывается дверь бани, где рука стучит по телу веником и вылетает название программы из под пара и вся карта деревни садится на кита, название исчезает и он хвостом плещет водой на экран и показывается начало. С 31 декабря 1999 по 16 сентября 2002 года уже с названием.

Закрытие 
В сентябре 2002 года программа была закрыта в связи с тем, что руководство «Первого канала» посчитало, что в его эфире слишком много юмористических программ, Михаилу Евдокимову предлагали возобновить передачу на канале «Россия», однако он отказался продолжать её вести, поскольку устал от данного формата.

Примечания

Ссылки 
 
 
Телепередачи Первого канала
Телепередачи, запущенные в 1999 году
Телепередачи, закрытые в 2002 году
Михаил Евдокимов
Телепередачи России